

Cinema 
 Alone – film horror del 2007 diretto da Banjong Pisanthanakun e Parkpoom Wongpoom.
 Alone - Riesci a sentire la paura? – film horror del 2002 diretto da Phil Claydon.
 Alone – cortometraggio del 2010 diretto da Chris Roewe
 Alone – film del 2016 diretto da Matthew Coppola
 Alone – film del 2017 diretto da David Moreau
 Alone – film del 2020 diretto da John Hyams
 Alone – film del 2020 diretto da Johnny Martin

Geografia 
 Alone – frazione di Casto (BS)

Letteratura 
 Alone – diario di viaggio di Norman Douglas del 1921
 Alone – autobiografia di Richard Evelyn Byrd del 1938

Meteorolologia 
 Alone – fenomeno ottico

Mitologia 
 Alone – personaggio della mitologia greca

Musica 
 Alone – album di Judy Garland del 1957
 Alone – album di Bill Evans del 1970
 Alone – album di Chet Atkins del 1973
 Alone – brano musicale degli i-Ten 
 Alone – traccia del singolo Go dei Pearl Jam del 1993
 Alone – singolo dei Bee Gees del 1997, dall'album Still Waters
 Alone – album dei Modern Talking del 1999
 Alone – singolo del gruppo Lasgo del 2001
 Alone – album di Cecilia Chailly del 2006
 Alone – album dei Solitude Aeturnus del 2006
 Alone – album di Han Uil del 2006
 Alone – EP di Paola Iezzi del 2009
 Alone – Prezioso feat. Marvin del 2010
 Alone – album di Evan Brewer del 2011
 Alone – EP delle Sistar del 2012
 Alone – singolo dei Falling in Reverse del 2013, tratto dall'album Fashionably Late
 Alone – singolo di Valerio Scanu del 2015
 Alone – singolo di Alan Walker del 2016
 Alone – album dei Pretenders del 2016
 Alone – singolo di Halsey del 2018

Persone 
 Alone – arcivescovo italiano

Televisione 
 Alone – film per la televisione del 1997 diretto da Michael Lindsay-Hogg
 Da solo (Alone) – episodio della quarta stagione di Dr. House - Medical Division
 Alone – programma televisivo del 2015

Altri progetti